Eliteserien 2001/02 steht für:

 Eliteserien (Norwegen) 2001/02, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 2001/02